Nikołaj Wasiljewicz Kisielow (1903–1983) – radziecki działacz partyjny
 Nikołaj Aleksiejewicz Kisielow (1908–1962) – radziecki funkcjonariusz KGB
 Nikołaj Fiodorowicz Kisielow (1939–2005) – radziecki dwuboista klasyczny
 Nikołaj Iwanowicz Kisielow (ur. 1946) – radziecki piłkarz